Федору́к () — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Федорук, Анатолий Тарасович (1939—2022) — белорусский ботаник, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
 Федорук, Андрей Михайлович (род. 1968) — Председатель Донецкого областного совета в 2011—2014 годах.
 Федорук, Михаил Петрович (род. 1956) — российский учёный, ректор Новосибирского государственного университета с 2012 года, доктор физико-математических наук, профессор.
 Федорук, Николай Трофимович (род. 1954) — украинский политический и государственный деятель. Бывший городской голова Черновцов. Народный депутат Украины.
 Федорук, Олег Евгеньевич (1977—2014) — украинский футболист.
 Федорук, Сильвия Ольга (1927—2012) — канадский медик.
 Федорук, Тодд (род. 1979) — профессиональный канадский хоккеист.